C161 ou C.161 peut faire référence à :
 C161, un microcontrôleur dont le noyau a été conçu par Siemens ;
 Caudron C.161, un avion de sport et d’entraînement en vol français.